Футбольный клуб «Карабах» ( Futbol Klubu) — азербайджанский футбольный клуб из города Агдам. Основан в 1951 году под названием «Мэхсул», сменил несколько названий, прежде чем в 1987-м получил нынешнее — «Карабах».

В 1966 году впервые приняла участие в чемпионате АзССР. В 1989 и 1991 годах выступал во второй лиге СССР. Начиная с 1992 года — участник Высшей лиги чемпионата Азербайджана. Один из двух футбольных клубов (вместе с бакинским «Нефтчи»), участвовавший во всех чемпионатах Азербайджана в высшем дивизионе. Двукратный чемпион АзССР, обладатель Кубка АзССР, девятикратный чемпион Азербайджана, семикратный обладатель Кубка Азербайджана, обладатель Суперкубка Азербайджана. «Карабах» — первая и единственная в истории азербайджанская команда, прошедшая в групповой этап Лиги чемпионов. Также «Карабах» — первая и единственная в истории азербайджанская команда, вышедшая в плей-офф еврокубков.

До оккупации Агдама в ходе Карабахской войны команда проводила домашние матчи в родном городе, с середины 1990-х до апреля 2009 года — в Баку, с апреля 2009 «Карабах» принимал гостей в посёлке Кузанлы Агдамского района, на стадионе Олимпийского комплекса. С 26 сентября 2015 года свои домашние матчи агдамцы проводят на новом стадионе «Азерсун Арена», вместимостью 5,8 тысяч зрителей, в Сураханском районе города Баку. Еврокубковые матчи команда принимает на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, вместимостью 31,2 тыс. человек и Олимпийском стадионе Баку на 68 тыс. мест.

Названия 
 1951—1977 — «Мэхсул» (азерб. Məhsul — в переводе на русский «Урожай», по названию спортивного общества)
 1977—1982 — «Шафаг» (азерб. Şəfəq — в переводе на русский «Рассвет»)
 1982—1987 — «Кооператор»
 1987—2001 — «Карабах»
 2001—2004 — «Карабах-Азерсун»
 С 2004 года — «Карабах»

История

1951—1991. Период СССР 

История клуба восходит к началу 1950-х годов. Сразу же после того, как в 1951 году в Агдаме было завершено строительство городского стадиона, команда начала функционировать как футбольный клуб под названием «Мэхсул».

Впервые приняла участие в чемпионате Азербайджанской ССР в 1966 году, заняв при этом 4-е место. В 1969 году занимает призовое 2-е место. После 1969 года в команде начинается спад, что приводит в конечном итоге к полному развалу команды. В результате «Мэхсул» остается за бортом чемпионата вплоть до 1977 года.

В 1977 году команда возрождается вновь под именем «Шафаг». В том же году принимает участие во 2-й лиге чемпионата Азербайджанской ССР. До 1982 года команда — единственный представитель города Агдам в чемпионате. В 1982—1987 годах команда выступала под именем «Кооператор».

В 1988 году «Карабах» под руководством Эльбруса Аббасова впервые в своей истории становится чемпионом Азербайджанской ССР и завоевывает тем самым право на участие во 2-й лиге чемпионата СССР (третий по силе дивизион страны). В 1989 году команда выступала в 9-й зоне чемпионата СССР и заняла 11 место в турнирной таблице, а Джаваншир Новрузов, который забил 20 голов в сезоне, занял 6 место в списке бомбардиров.

1991—2008. Независимый Азербайджан, последствия войны и кризис 

Произошедший в декабре 1991 распад СССР привёл к образованию независимых чемпионатов бывших союзных республик, и «Карабах» вместо второй лиги СССР оказался в высшей лиге чемпионата Азербайджана. В первом национальном чемпионате Азербайджана агдамцы заняли четвертое место, отстав от третьего места всего на одно очко .

Тяжёлые времена для клуба наступили в 1993 году, когда Агдам был занят вооружёнными силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Некогда тренировавший команду Аллахверди Багиров погиб в подорвавшейся на мине машине. Впоследствии ему было посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана. Несмотря на все эти трудности, агдамцы в этом сезоне под руководством Агасалима Мирджавадова оформили «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок страны. В следующем сезоне команда стала серебряным призёром первенства, на одно очко отстав от товузского «Турана».

Команда стала проводить домашние игры в Баку на небольшом стадионе имени Тофика Исмайлова. Именно с 1998 по 2001 год команда показала самый низкий результат среди сильнейших команд. В результате финансовых проблем ведущие игроки «Карабаха» стали покидать команду.

Проблемы клуба нашли своё решение с помощью меценатов. В 2001 году шефство над командой взял один из самых крупных холдингов Азербайджана — «Азерсун». В команду были возвращены практически все футболисты, покинувшие её ряды в годы финансового кризиса. С того времени команда официально поменяла своё название на «Карабах-Азерсун». Спонсорская поддержка положительно сказалась на результатах команды. В сезоне 2003—2004 команда после долгого перерыва завоевала бронзовые медали чемпионата.

В сезоне 2004/05 на пост главного тренера был приглашен опытный специалист, бывший форвард «Нефтчи», работавший к тому времени в Швеции — Игорь Пономарёв. В команду были приглашены ведущие футболисты Азербайджана, среди которых преобладали игроки сборной страны. В 2004 году команде было возвращено название «Карабах». У клуба появился свой логотип, на котором изображены карабахские скакуны.

В начале сезона 2005/06 команду возглавил молодой тренер Эльхан Абдуллаев. Однако при нём команда играла неровно, и уже в зимний перерыв он был заменен на опытного Беюкагу Агаева. При Агаеве команда завоевала Кубок Азербайджана 2005/06 и получила путевку в Кубок УЕФА.

Сезон 2006/07 для команды начался неудачно: «Карабах» не сумел пройти «Зимбру» в Кубке УЕФА, проиграв в домашнем матче 1:2. В чемпионате в 12 играх победы были одержаны только в 3-х. В итоге, в декабре 2006 на пост главного тренера заступил турецкий специалист Расим Кара.

С 2008 - н.в. Эра Гурбана Гурбанова 

С августа 2008 года команду тренирует бывший нападающий сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов. С 2009 года команда регулярно (за исключением 2012) выступает в Лиге Европы УЕФА и три раза выходила в раунд плей-офф (2009, 2010 и 2013).

В сезоне 2014/15 «Карабах» во второй раз в своей истории стал чемпионом Азербайджана и получил право выступить в Лиге чемпионов. «Карабах» начал свой путь со второго квалификационного раунда. По итогам жеребьёвки попал на мальтийскую «Валетту» — 1:0, 4:0. В следующем раунде они вышли на австрийский «Ред Булл». В первом матче «Карабах» выиграл 2:1, но проиграв гостевой матч 0:2, попал в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА. В этом раунде соперником «Карабаха» был нидерландский «Твенте». Сыграв дома вничью 0:0, а в гостях 1:1, «Карабах» впервые в своей истории получил право играть в групповой стадии европейского турнира. Таким образом, «Карабах» стал вторым азербайджанским клубом после «Нефтчи», выступавшим в групповой стадии Лиги Европы УЕФА. В группе F соперниками «Карабаха» стали миланский «Интер», «Днепр» с Украины и «Сент-Этьен» (Франция). К последнему туру группового этапа для выхода в 1/16 финала со второго места, «Карабаху» было необходимо побеждать во встрече с «Интером», и при счёте 0:0 на последней 4-й добавленной минуте матча «Карабах» забил сопернику гол, но ошибочно отменённый арбитрами.

В сезонах 2015/16 и 2016/17 «Карабах» также добирался до групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

В 2017 году «Карабах» становится первым азербайджанским клубом, вышедшим в групповой этап Лиги чемпионов. Автором первого гола на групповом этапе Лиги чемпионов стал бразильский вингер Педро Энрике Конзен, в матче против итальянской «Ромы» 27 сентября 2017 года на Олимпийском стадионе в Баку. Автором голевой передачи выступил южноафриканский форвард «Карабаха» Дино Ндлову. Свое первое очко в группе Лиги чемпионов, «Карабах» заработал 18 октября, сыграв вничью с «Атлетико Мадрид». 31 октября на выезде снова была зафиксирована ничья с «Атлетико» (1:1), добавившая ещё одно очко в актив «Карабаха» в этом раунде ЛЧ. Последующие же поражения от «Челси» и «Ромы» 0:4 и 0:1 соответственно, оставили «Карабах» на последнем месте в своей группе С, завершив его выступление в Лиге чемпионов 2017/18.

В сезоне 2018/2019 прошла в квалификационных матчах Лиги чемпионов с «Олимпия Любляна», «Кукеси» и проиграла в 3 раунде белорусскому «БАТЭ» в домашнем матче 0:1 и сыграв в ничью у гостей 1:1, скакуны проиграли общим счётом 1:2. Карабах продолжил в матче плей-офф Лиги европы в противостоянии с «Шериф», попав в группу с лондондонцами из «Арсенала», лиссабонским «Спортингом» и полтавским «Ворскла», заняв 4 место в таблице. 

В сезоне 2019/2020 сразилась в матчах квафилификации Лиги чемпионов против «Партизани», «Дандолк», дойдя до 3 раунда сыграв с кипрским «АПОЭЛ» уступила ей дома 0:2, выиграв у гостей 2:1, азербайджанский клуб проиграл по совокупности матчей 2:3. Далее попала в плей-офф Лиги европы вместе с «Линфилд», оставив за бортом североирландский клуб со общим счётом 4:4(г.в.). По жеребьевке пропала к «Севилья» из Испании, «АПОЭЛ» из Кипра, и «Ф91 Дюделанж» из Люксембурга, заняв 3 место.

В сезоне 2020/2021 также дошла до 3 раунда квалификации Лиги чемпионов, пройдя македонский «Силекс», «Шериф», но лишилась прохода в плей-офф проиграв норвежскому «Мольде» 0:0(5:6 пен.). После одолела «Легия» из варшавы за выход в групповой этап Лиги европы со счётом 3:0. Вместе с  агдамским клубом в Группу I попали «Маккаби Тель-Авив», «Сивасспор», «Вильяреал». В итоге Карабах занял 4 место в группе.

В 2021 году «Карабах» вышел в групповой этап Лиги Конференций. По итогам группового этапа агдамцы набрали 11 очков и заняли 2-е место, что позволило им впервые в своей истории сыграть в весеннем этапе еврокубков. В стыках они встретились с «Марселем», проиграв 1:3, 0:3.

Летом 2022 года в групповом этапе Лиги чемпионов клуб прошёл польский «Лех» (0:1, 5:1), швейцарский «Цюрих» (3:2, 2:2) и венгерский «Ференцварош» (1:1, 3:1). В рамках плей офф «Карабах» проиграл чешской «Виктории» Пльзень (0:0, 2:1). После поражения агдамцы вышли в групповую стадию Лиги Европы, где попали в группу G, заняв 3 место. Клуб продолжил выступления в еврокубках в стыковых матчах Лиги Конференций, выиграв бельгийский «Гент» дома 1:0, но проиграв в гостевом матче 0:1 по результатам послематчевых пенальти(3:5).

Ультрас 
Крупнейшими группировками «Карабаха» являются «Qarabağ Ordu» («Армия Карабаха») и «Imarət Tayfa».

Скандалы 
После обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года пресс-секретарь клуба Нурлан Ибрагимов на своей странице в соцсетях призвал убивать армян вне зависимости от их пола и возраста. Позднее Ибрагимов удалил свой пост. В связи с этим событием УЕФА на основании расистских и дискриминационных действий Ибрагимова, а также в связи с нарушением им базовых правил поведения, временно отстранила Ибрагимова от какой либо футбольной деятельности. Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в отношении Ибрагимова по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана. Футбольный клуб заявил, что примет дисциплинарные меры в отношении своего пресс-секретаря, отметив, что Ибрагимов разместил этот пост, «будучи психологически травмированным новостями и изображениями гибели детей и женщин в результате ударов ВС Армении баллистическими ракетами по гражданскому населению азербайджанских городов Гянджа и Барда».

Достижения

Национальные 
Чемпионат Азербайджана
  Чемпион (9): 1992/93, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22
  Серебряный призёр (4): 1993/94, 1996/97, 2012/13, 2020/21
  Бронзовый призёр (4):: 2001/02, 2003/04, 2009/10, 2010/11
Кубок Азербайджана
  Обладатель (7): 1993, 2005/06, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2021/2022
  Финалист (3): 1995/96, 1997/98, 1999/00
Суперкубок Азербайджана

  Обладатель: 1994

Статистика выступлений в чемпионате и Кубке Азербайджана 

Команда «Карабах-2» Агдам — участница турниров в Первом дивизионе в ряде сезонов (2021/22 — 3-е место).

Еврокубки 

Счёт домашнего матча — в первой ячейке (слева), в следующей — счёт выездного.

Статистика в еврокубках

Текущий состав

Персонал клуба

Руководящий состав

Начальство 
 Абдулбари Гёзель — президент
 Тахир Гёзель — вице-президент
 Февзихан Арас — член управления

 Эмрах Челикель — директор

 Асиф Аскаров — генеральный менеджер

Совет Директоров 
 Мурат Караман — консультант

 Али Акбаров — глава бухгалтерии
 Юсиф Джафаров — менеджер по маркетингу и продаже билетов
 Фарид Агаев — менеджер по международным связам
 Иззат Махмудов — менеджер по административным делам

Тренерский штаб 
 Гурбан Гурбанов — главный тренер
 Эльчин Рахманов — ассистент гл. тренера
 Мушфиг Гусейнов — тренер
 Заур Тагизаде — тренер
 Эльхан Гасанов — тренер вратарей
 Чудомир Чокаров — тренер по физ.подготовке

Главные тренеры 
 Агасалим Мирджавадов (1991—1996, 2000—2001)
 Беюкага Агаев (1997—98, 2000, 2006)
 Шахин Диниев (2003—04)
 Игорь Пономарёв (2004—05)
 Эльхан Абдуллаев (2005)
 Расим Кара (2007—08)
 Гурбан Гурбанов (2008, с августа — н. в.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Знаменитая карабахская лошадь — это лошадь». Самый неожиданный участник группового раунда ЛЧ-2017/18

Футбольные клубы Азербайджана
ФК «Карабах» Агдам